Красномайский — название населённых пунктов в России:
 
 Красномайский — посёлок в Кочкуровском районе Мордовии.
 Красномайский — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Красномайский — посёлок городского типа в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Красномайский — посёлок в Сонковском районе Тверской области.